Le terme La Droite républicaine peut faire référence à :
 La Droite républicaine (1886-1898), groupe parlementaire de la Troisième République française
 Un terme utilisé brièvement en 2012 pour désigner La Droite forte, un courant de l'UMP